Prestat ist der Familienname von:

 Jean Charles Prestat (1760–1843), französischer Brigadegeneral
 Marie Prestat (1871–1933), französische Komponistin
 Guillaume Prestat, französischer Biomediziner
 Eric Prestat, britischer Ingenieur

Prestat steht außerdem für:
 Prestat (Unternehmen), britischer Hersteller und Händler von Schokoladen und Trüffelpralinen, Hoflieferant